Il nome Fontenay indica:

Comuni francesi 
Fontenay – Eure
Fontenay – Indre
Fontenay – Manica
Fontenay – Saona e Loira
Fontenay – Senna Marittima
Fontenay – Vosgi

Altro 
Abbazia di Fontenay, (comune di Marmagne (Côte-d'Or))

Pagine correlate 
Fontenai-les-Louvets, Orne
Fontenai-sur-Orne, Orne
Fontenay-aux-Roses, Hauts-de-Seine
Fontenay-de-Bossery, Aube
Fontenay-en-Parisis, Val-d'Oise
Fontenay-le-Comte, Vandea
Fontenay-le-Fleury, Yvelines
Fontenay-le-Marmion, Calvados
Fontenay-le-Pesnel, Calvados
Fontenay-lès-Briis, Essonne
Fontenay-le-Vicomte, Essonne
Fontenay-Mauvoisin, Yvelines
Fontenay-près-Chablis, Yonne
Fontenay-près-Vézelay, Yonne
Fontenay-Saint-Père, Yvelines
Fontenay-sous-Bois, Val-de-Marne
Fontenay-sous-Fouronnes, Yonne
Fontenay-sur-Conie, Eure-et-Loir
Fontenay-sur-Eure, Eure-et-Loir
Fontenay-sur-Loing, Loiret
Fontenay-sur-Mer, Manica
Fontenay-sur-Vègre, Sarthe
Fontenay-Torcy, Oise
Fontenay-Trésigny, Seine-et-Marne
Saint-Martin-de-Fontenay, Calvados